Игодовский район — административно-территориальная единица в составе Костромской губернии, Ивановской Промышленной и Костромской областей РСФСР, существовавшая в 1928—1929 и 1945—1957 годах.

Игодовский район образован в 1928 году в ходе районирования Костромской губернии из частей Игодовской, Сретенской и Холмовской волостей Галичского уезда.

В 1929 году Игодовский район вошёл в состав Костромского округа Ивановской Промышленной области. В том же году район был упразднён.

В 1945 году Игодовский район был восстановлен в составе Костромской области из Бузановского, Займищевского, Иванковицкого, Игодовского, Ливенского, Машихинского, Оловянниковского, Стыровского, Фомкинского, Хомутовского, Хорониловского и Юрьевского с/с Семёновского района, а также Нелидковского и Симанковского с/с Галичского района.

В 1957 году Игодовский район был упразднён, а его территория разделена между Островским и Галичским районами.

Примечания 

Упразднённые районы Костромской области
Упразднённые районы Ивановской области
Районы, образованные в 1928 году
Районы, упразднённые в 1929 году
Районы, образованные в 1945 году
Районы, упразднённые в 1957 году
Появились в 1928 году в России
Появились в 1945 году в России
XX век в Костромской области